Shrewsbury kan avse:

 Shrewsbury Castle – ett slott i Storbritannien
 Shrewsbury Town FC – en engelsk professionell fotbollsklubb i Shrewsbury
 Shrewsbury School – en av de mest ansedda engelska privatskolorna

Geografi

Australien
 Shrewsbury Rock – en klippa i Queensland

Storbritannien
 Shrewsbury – stad och centralort i Shropshire, England

USA
 Shrewsbury, Massachusetts – en kommun i Worcester County, Massachusetts, USA
 Shrewsbury, Pennsylvania – en ort i York County, Pennsylvania, USA
 Shrewsbury, Vermont – en kommun i Rutland County, Vermont, USA

Personer
 Earl av Shrewsbury – en ärftlig engelsk earltitel
 Rikard av Shrewsbury, hertig av York  (1473–1483),